Леушинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Леушкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области (Рабоче-Крестьянский сельсовет, Спасское сельское поселение).
 Леушкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области (Спасский сельсовет, Спасское сельское поселение).
 Леушкино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Леушкино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Леушкино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Леушкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.